Southern League 1905–06 var den 12. sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 31 hold, der var opdelt i to divisioner med 18 og 13 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Fulham FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division One

Division Two

Udvidelse af ligaen 
Der blev valgt fire nye hold ind i Division Two:
Royal Engineers FC
Salisbury City FC
Southend United FC
Tunbridge Wells Rangers FC

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1905
Fodbold i 1906